Gion kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 Waliso, ort, Oromia,

Liberia 

 Gion (klan), Grand Cape Mount County, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar